Голубієвицька сільська рада — назва окремих колишніх сільських рад України.

 Голубієвицька сільська рада — Народицький район, Житомирська область
 Голубієвицька сільська рада — Компаніївський район, Кіровоградська область